Ленингра́дская:

 Ленинградская — река, впадает в бухту Гафнер-Фьорд (залив Толля, Карское море) на Таймыре.
 Ленинградская — станица в Краснодарском крае.
 «Ленинградская» — антарктическая станция.

Москва
 «Ленинградская» — гостиница в Москве.
 Ленинградская — название до 2019 года остановочного пункта Стрешнево Рижского направления Московской железной дороги.

См. также 
 Ленинградская армия ПВО
 Ленинградская АЭС
 Ленинградская область
 Ленинградская площадь
 Ленинградская улица
 Ленинградский
 Ленинградское